Tramp peut désigner :
 Vagabond / Clochard en anglais ;

Divers 
 Supertramp est un groupe rock progressif anglais.
 Le tramping est un mode de transport maritime : On parle de navire de tramp (marine).
 Le Tramp Art, art populaire américain mêlant sculpture sur bois et travail du bois.

Titres d’œuvres 
 
 Tramp est une série de bande dessinée française créée par Jean-Charles Kraehn et Patrick Jusseaume (1993).
 Tramps est un film d'Adam Leon (2016).

Patronyme 
 Wolfgang Trampe, écrivain allemand